Meiji – okres dziejów Japonii (restauracja Meiji)
 cesarz Meiji